Деменція — це жанр манги та аніме. Деменційне аніме може бути психологічно важким і часто гнітючим . Найвідоміше аніме дементів — Євангеліон Шінсейкі . Режисер цього аніме- серіалу Анно Хідеакі страждав від тривалої (чотирирічної) депресії

Список аніме / манга деменції 

 Фурі Курі
 Нарутару
 Sayonara, Zetsubou-Sensei
 SoulTaker
 Євангеліон
 Беладонна печалі
 Яйце ангела
 Театр мороку
 Ігрища розуму
 Гра короля
 Агент параної
 У час, коли плачуть цикади
 Досконала журба
 Паприка
 Котячий суп
 ФЛКЛ
 Експерименти Лейн
 Девілмен: Плаксій